Overlord ().

Может означать:

В военной истории:
 Операция «Overlord» — крупнейшая десантная операция в истории человечества. Начинается 6 июня 1944 года на побережье Нормандии (Франция) высадкой союзнического десанта численностью 155 тысяч человек (День Д).

В играх:
 Overlord (1988) — компьютерная игра в жанре стратегия.
 Overlord (1994) — компьютерная игра в жанре авиасимулятор.
 Overlord (2001) — компьютерная игра
 Overlord (2007) — компьютерная игра в жанре экшн от третьего лица.
 Overlord II — продолжение игры
 Overlord: Minions — видеоигра-головоломка, разработанная компанией Climax Studios вышедшая в 2009 году.
В литературе:
 Overlord — ранобе, позднее манга и аниме.
В музыке:
 Overlord — сингл американской метал-группы Lamb of God с альбома VII: Sturm und Drang, выпущенный 30 июня 2015 года.

См. также 
 Оверлорд (значения)